Ruda ist der Familienname folgender Personen:

 Darian Cardenas Ruda (* 1995), deutscher Basketballspieler
 Hans Aufricht-Ruda (1899–1970), deutsch-amerikanischer Schriftsteller und Psychotherapeut
 Jiří Ruda (1877–1955), tschechischer Poet, Schriftsteller, Publizist und Lehrer
 José María Ruda (1924–1994), argentinischer Jurist
 Robert Cardenas Ruda (* 1982), deutscher Basketballspieler

Ruda heißen folgende geographische Objekte:
 Raude, rechter Nebenfluss der Oder in Oberschlesien, Polen
 Ruda (Insel), Insel in Kroatien

Ruda ist der Name folgender Orte in

Italien:
 Ruda (Friaul-Julisch Venetien), Gemeinde in der Provinz Udine

Kroatien:
 Ruda (Otok), ein Ort in der Gemeinde Otok (Sinj) nahe der Stadt Sinj

Österreich:
 Ruden (Kärnten), Gemeinde im Bezirk Völkermarkt (slowenisch Ruda)

Polen:
 Ruda Śląska, kreisfreie Stadt in Oberschlesien
 Nowa Ruda, Stadt im Eulengebirge (deutsch Neurode)
 Ruda Maleniecka, Gemeinde im Powiat Koniecki
 Ruda-Huta, Gemeinde im Powiat Chełmski
 Ruda (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Ruhden, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Ruda (Miłki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Ruhden, 1938 bis 1945 Eisenwerk, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Ruda (Podlachien), Dorf der Gemeinde Krypno im Powiat Moniecki, Woiwodschaft Podlachien
 Ruda (Zduny), ein Dorf der Gemeinde Zduny im Powiat Krotoszynski, Woiwodschaft Großpolen
 Ruda (Grudziądz), ein Dorf im Powiat Grudziądzki

Rumänien:
 Ruda (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Ruda (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

Schweden:
 Ruda (Schweden), Ort in der Gemeinde Högsby

Tschechien:
 Železná Ruda, Stadt im Okres Klatovy (deutsch Eisenstein)
 Ruda u Nového Strašecí, Gemeinde im Okres Rakovník
 Ruda nad Moravou, Gemeinde im Okres Šumperk (deutsch Eisenberg an der March)
 Ruda u Velkého Meziříčí, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou (deutsch Eisenberg)
 Ruda u Rýmařova, Ortsteil der Gemeinde Tvrdkov im Okres Bruntál (Deutsch Eisenberg, Pürkau)
 Ruda (Krouna), Ortsteil der Gemeinde  Krouna  im Okres Chrudim

Ukraine:
 Ruda (Iwano-Frankiwsk) in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk
 Ruda (Skwyra) in der Oblast Kiew, Rajon Skwyra
 Ruda (Jaworiw) in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw
 Ruda (Kamjanez-Podilskyj) in der Oblast Lwiw, Rajon Kamjanez-Podilskyj
 Ruda (Lwiw, Kamjanka-Buska) in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Stadtgemeinde Kamjanka-Buska
 Ruda (Stryj) in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj
 Ruda (Lwiw, Schowkwa) in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Stadtgemeinde Schowkwa
 Ruda (Solotschiw) in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw
 Ruda (Hlobyne) in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne
 Ruda (Lochwyzja) in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja
 Ruda (Myrhorod) in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod
 Ruda (Bilopillja) in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja
 Ruda (Lebedyn) in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn
 Ruda (Snowsk) in der Oblast Tschernihiw, Rajon Snowsk
 Ruda (Ljuboml) in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml
 Ruda (Turijsk) in der Oblast Wolyn, Rajon Turijsk

RU-DA steht als Abkürzung für:
 Dagestan, russische Republik (ISO-3166-2-Code)

Siehe auch:
 La Ruda

Abkürzung